Borga kan avse

Antarktis
 Borga, Antarktis – berg i Östantarktis
 Borgmassivet  – berrgskedja i Östantarktis
 Borga forskningsstation – också i Östantarktis

Sverige
 Borga, Dorotea kommun – en by i Dorotea kommun
 Borgabygden – en bygd i Dorotea kommun
 Borgafjäll – en fjällby i Dorotea kommun
 Borga – företagskoncern inom hallbyggnation